Belgium ist

 in mehreren Sprachen, insbesondere im Englischen, die Schreibweise für Belgien
 in Caesars Gallischem Krieg Bezeichnung für das Siedlungsgebiet der belgischen Ambianer, Caleter, Veliocasser und Bellovaker, heute Picardie und obere Normandie
 der Name eines Ambient-Jazz-Musikprojektes, siehe Georg Sehrbrock
 eine gemeinnützige Organisation mit Sitz im belgischen Heverlee, siehe DNS Belgium

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belgium (Illinois), im Vermilion County
 Belgium (New York), im Onondaga County
 Belgium (West Virginia), im Taylor County
 Belgium (Wisconsin), im Ozaukee County
 Belgium (Town), Town(ship) im Ozaukee County, Wisconsin
 Belgium Row, im Vermilion County, Illinois

Sonstiges:
 Belgium Branch, Fließgewässer im Lee County, Virginia
 Belgium State Wildlife Management Area, Park im Polk County, Minnesota